Happy People/U Saved Me — второй студийный, двойной альбом R&B певца R. Kelly, вышедший в 2004 году. В чартах альбом занял 2-е место и был сертифицифирован как трижды платиновый.

Критика 
Альбом получил 66 баллов из 100 на агрегаторе обзоров Metacritic, основываясь на 16 рецензиях. Газета The Guardian поставила оценку 3 звезды из 5 с комментарием: «„Happy People/U Saved Me“, вдохновленный чикагской любовной сценой, показывает, почему R. Kelly все еще остается сильным соперником». Келефа Санне из The New York Times отметил: «Старая хип-хоп-дерзость сменилась нежным юмором, и вместо парящих припевов появились заниженные грувы».

Список композиций 
Все песни были написаны и спродюсированы R. Kelly.

Диск 1 (Happy People) 
 «Weatherman»
 «Red Carpet (Pause, Flash)»
 «Love Signals»
 «Love Street»
 «Ladies Night (Treat Her Like Heaven)»
 «If»
 «The Greatest Show On Earth»
 «It’s Your Birthday»
 «Steppin' Into Heaven»
 «If I Could Make The World Dance»
 «Happy People»

Диск 2 (U Saved Me) 
 «Three-Way Phone Call» (featuring Kelly Price, Kim Burrell)
 «U Saved Me»
 «Prayer Changes»
 «How Did You Manage»
 «I Surrender»
 «When I Think About You»
 «The Diary of Me»
 «Spirit»
 «Leap of Faith»
 «Peace»

Примечания 

Альбомы 2004 года
Платиновые альбомы
Двойные альбомы
Альбомы R. Kelly
Альбомы, спродюсированные R. Kelly